École de Copenhague en physique quantique
École de Copenhague en exégèse biblique
École de Copenhague en relations internationales, spécialisée dans les études de sécurité et tenante d'une approche constructiviste
École de Copenhague en linguistique, aussi appelée « Cercle linguistique de Copenhague
 »